Гран-при Бельгии 2011 года (официально 2011 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 28 августа 2011 года на трассе Спа-Франкоршам, Спа, Бельгия. Она стала двенадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
В среду стало известно, что в Renault Ника Хайдфельда заменит бразилец Бруно Сенна.

Михаэль Шумахер отметил юбилей — именно здесь 20 лет назад он провел свой первый Гран-при.

Свободные заезды

Квалификация 

  Пастор Мальдонадо оштрафован на 5 позиций из-за инцидента с Льюисом Хэмилтоном после окончания второго сегмента квалификации.
  Допущены к гонке по решению стюардов.
  Болид Михаэля Шумахера потерял колесо на прогревочном круге.

Гонка 

|}
  Бруно Сенна получил проезд по пит-лейн за провоцирование аварии
  Тимо Глок получил проезд по пит-лейн
  Серхио Перес получил проезд по пит-лейн за провоцирование аварии

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Бельгии